

Astronomia
 12101 Trujillo – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Trujillo – città della Colombia
 Trujillo – città dell'Honduras
 Trujillo – città del Perù
 Trujillo – città della Spagna
 Trujillo – stato del Venezuela
 Trujillo – città del Venezuela
 Trujillo Alto – città di Porto Rico
 Ciudad Trujillo – vecchio nome di Santo Domingo

Persone 
 Alfonso López Trujillo – cardinale colombiano
 César Gaviria Trujillo – presidente della Colombia e segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani
 Chad Trujillo – astronomo statunitense
 Rafael Leónidas Trujillo – dittatore della Repubblica Dominicana
 Robert Trujillo – bassista dei Metallica
 Solomon Trujillo – dirigente della Telstra Corporation